Гаштольд — польская фамилия:

 Гаштольды — один из наиболее знатных и состоятельных родов Великого княжества Литовского, герба Габданк.
 Гаштольд, Альбрехт — государственный деятель Великого княжества Литовского, один из наиболее влиятельных людей своего времени.
 Гаштольд, Мартин — представитель рода Гаштольдов, сын Яна.
 Гаштольд, Станислав — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Ян Гаштольд — староста дорсунский, маршалок надворный великих князей литовских Витовта и Свидригайло.